Brera steht für:

 Alfa Romeo Brera, Sportwagen der Firma Alfa Romeo
 Accademia di Belle Arti di Brera, Kunsthochschule in Mailand
 Brera (Mailand), Altstadt-Viertel in Mailand
 Osservatorio Astronomico di Brera, italienisches Observatorium
 Palazzo di Brera, monumentales Barockgebäude in Mailand
 Pinacoteca di Brera, Museum in Mailand
 Ein Anbieter von gastronomischer Kühltechnik

Brera ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Brera (1919–2000), Schweizer Architekt, siehe Brera und Waltenspühl
 Gianni Brera (1919–1992), italienischer Journalist und Romanautor
 Paolo Brera (* 1949), italienischer Journalist und Romanautor
 Miguel Ángel García Brera, spanischer Journalist
 Valeriano Luigi Brera (1772–1840), italienischer Mediziner und Übersetzer